Саурово — название населённых пунктов в России:

 Саурово — деревня в Павлово-Посадском районе Московской области.
 Саурово — село в Лысковском районе Нижегородской области.
 Саурово — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Саурово — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Саурово — деревня в Зубцовском районе Тверской области.